Berenike kan syfta på någon av följande:

Berenike I – drottning av Egypten på 300- och 200-talet f.Kr.
Berenike II – drottning av Egypten på 200-talet f.Kr.
Berenike III – drottning av Egypten 101–88 och 81–80 f.Kr.
Berenike IV – drottning av Egypten 58–55 f.Kr.
Berenike Syra - Egyptisk prinsessa, Seleukidisk drottning
Julia Berenice – Berenike eller Bernice, dotter till Herodes Agrippa I

Se även 
Berenikes hår – stjärnbild